Kutxa (caixa d'estalvis), entitat bancària basca
 Kutxa (reialme), antic regne budista